306 puede hacer referencia a los siguientes artículos:
 Los años:
 306
 306 a. C.
 1306
 2306

 Otros
 Peugeot 306, un modelo de coche.
 (306) Unitas, un asteroide.
 306 Northern Avenue (Metro de Boston), estación.

 Para el número 306, véase Anexo:Números y números naturales.